Francia–spanyol háború néven számos katonai konfliktust tartunk számon, amelyek Franciaország és Spanyolország között zajlottak, gyakran más, nagyobb háborúkkal egy időben, annak fő- vagy részeseményeként:

 Francia–spanyol háború (1521–1526), lásd: Itáliai háború (1521–1526).
 Francia–spanyol háború (1527–1529), lásd A cognaci liga háborúja (1526–1530).
 Francia–spanyol háború (1536–1538), lásd Itáliai háború (1536–38).
 Francia–spanyol háború (1542–1544), lásd Itáliai háború (1542–46).
 Francia–spanyol háború (1551–1559), más néven Habsburg–Valois háború, lásd Itáliai háború (1551–59).
 Francia–spanyol háború (1595–1598), lásd: Francia vallásháborúk
 Francia–spanyol háború (1628–1630), lásd Mantovai örökösödési háború (a harmincéves háború egyik mellékhadszíntere).
 Francia–spanyol háború (1635–1659), 1648-ig a harmincéves háború keretében. 1660-ban a pireneusi békeszerződés zárta le.
 Francia–spanyol háború (1667–1668), más néven devolúciós háború.
 Francia–spanyol háború (1672–1678), a Francia–holland háború keretében.
 Francia–spanyol háború (1683–1684), más néven (újra)egyesítési háború (guerre des réunions)
 Francia–spanyol háború (1688–1697), a pfalzi örökösödési háború keretében.
 Francia–spanyol háború (1718–1720), a négyes szövetség háborújának keretében.  
 Francia–spanyol háború (1793–1795), az első koalíciós háború keretében.
 Francia–spanyol háború (1808–1814), lásd félszigeti háború, a napóleoni háborúk keretében.
 Francia intervenció Spanyolországban (1823), a liberális forradalom (1820–1823) leverésére, az abszolút monarchia visszaállítására.

Kapcsolódó szócikkek 
 Itáliai háborúk